San Carlos (lingua spagnola, corrispondente all'italiano San Carlo) può riferirsi a diversi toponimi:

Argentina
San Carlos, dipartimento argentino della provincia di Salta
San Carlos, capoluogo del suddetto dipartimento
San Carlos, città della provincia di Corrientes, nel dipartimento di Ituzaingó

Bolivia
San Carlos, comune del dipartimento di Santa Cruz

Cile
San Carlos, comune della regione del Bío Bío

Colombia
San Carlos, comune nel dipartimento di Antioquia
San Carlos, comune nel dipartimento di Córdoba
San Carlos de Guaroa, comune nel dipartimento di Meta

Costa Rica
San Carlos, distretto del cantone di Tarrazú
Cantone di San Carlos, cantone della provincia di Alajuela

Ecuador 
San Carlos,  località della Provincia di Los Ríos

El Salvador 
San Carlos – Morazán

Filippine
San Carlos, città nella Provincia di Negros Occidental
San Carlos, città nella Provincia di Pangasinan

Guatemala
San Carlos Alzatate, comune del dipartimento di Jalapa
San Carlos Sija, comune del dipartimento di Quetzaltenango
Nuevo San Carlos, comune del dipartimento di Retalhuleu

Isole Falkland 
 San Carlos – insediamento di Falkland Orientale

Messico
 San Carlos - una municipalità dello stato di Tamaulipas

Nicaragua
San Carlos, capoluogo del dipartimento di Río San Juan

Panama 
 San Carlos  - distretto della Repubblica di Panama
 San Carlos – capoluogo del distretto di San Carlos

Stati Uniti d'America 
 San Carlos – census-designated place della Contea di Gila, Arizona
 San Carlos – insediamento della Contea di Inyo, California
 San Carlos – città della Contea di San Mateo, California
 San Carlos – census-designated place della Contea di Hidalgo, Texas

Uruguay 
San Carlos, città del dipartimento di Maldonado

Venezuela 
San Carlos, capitale dello stato del Cojedes
San Carlos de Río Negro, città dello stato dell'Amazonas

Pagine correlate
San Carlo
São Carlos